Lobo (anatomia)
Lóbulo da orelha
Lóbulo (arquitetura) - elemento decorativo formado por um segmento de círculo que se multiplica formando um conjunto ornamental
Lóbulo (botânica) - partes de uma folha ou flor com recorte pouco acentuado

Desambiguação

sv:Lob